Башмаки — упразднённая в 2005 году деревня в Александровском районе Пермского края России. Ныне урочище на территории (с 2019 года) Александровского муниципального округа.

География 
Деревня расположена на левом берегу реки Вильвы, примерно в 1 км выше места впадения в неё реки Кизел, около 12,5 км по прямой к юго-юго-западу от города Александровска. Примыкала к западной окраине одноимённого посёлка Башмаки.

История 
Официально упразднена 4 июля 2005 года согласно Закону Пермской области № 2320—514 «Об административно-территориальных изменениях в Пермской области».

Инфраструктура 
В соседнем посёлке Башмаки находились школа, магазин, хлебопекарня, столовая и дом культуры ИТУ.

Транспорт 
Автомобильный и железнодорожный (в пешей доступности) транспорт. Примерно в 4,5 км к востоку от деревни расположен остановочный пункт Расик Свердловской железной дороги.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Упразднённые населённые пункты Александровского муниципального округа (Пермский край)